Марсія́к-Сен-Канте́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 145 км на схід від Бордо, 50 км на південний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 322 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 779,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Марсіяк-Сен-Кантен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Марсіяк-Сен-Кантен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь